— древняя школа иайдзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное в конце XVI века мастером по имени .

История 
Школа Тамия-рю была основана в конце XVI века (период Тэнсё, 1573—1592) мастером по имени Тамия Хэйбэй Наримаса. Она была признана в качестве официального боевого искусства провинции Токугава Кисю. Принято разделять историю развития школы на три периода: древняя Тамия, Тамия Кисю и современная Тамия.

История древней школы Тамия-рю закончилась в конце пятого поколения. С того момента, прочно обосновавшись в Кисю, оно стало именоваться как Кисю Тамия-рю. Согласно историческим документам, впоследствии школа переехала в город Сайдзё, префектура Эхиме. В августе 1797 года Цумаки Дзюндзиро Мотоцугу унаследовал традиции школы, и с тех пор семья Цумаки продолжает сохранять и развивать знания стиля вплоть до настоящего времени.

4 июня 2006 года в возрасте 102 года скончался 14-й хранитель традиций школы, Цумаки Сэйрин (Гэнсин), после чего Тамия-рю разделилась на две ветви: одна во главе с Цумаки Кадзуо (Гэнва), которая впоследствии стала именоваться как Тамия-рю Иайдзюцу Гэнвакай, и другая во главе с Цумаки Тацуо, братом Кадзуо. Эти два филиала функционировали раздельно и независимо друг от друга.

29 апреля 2009 года, после двух лет управления Тамия-рю Иайдзюцу Гэнвакай, Тацуми сэнсэй по единогласному решению исполнительного совета и совета руководителей Гэнвакай стал 15-м сокэ стиля. Кроме того, сама школа входит в организацию Нихон Кобудо Кёкай.

Помимо семьи Цумаки, знания стиля Тамия-рю под имененм Тамия Синкэн-рю преподает одно из ответвлений школы, Фукуи, возглавляемое мастером Фукуи Сэйити (Ханси, 8 дан иайдо).

Программа обучения 
Программа обучения школы Тамия-рю состоит из двух свитков: Омотэ но Маки и Коран но Маки. Первый состоит из 11 базовых техник (кихон), в то время как второй включает 14 продвинутых методов (оку иай). Ката Омотэ но Маки включают 8 техник, выполняемых из положения сидя и 3 из стоячего положения. Коран но Маки включает 6 техник, выполняемых из положения сидя и 8 из положения стоя. Кроме того, программа обучения Тамия-рю содержит раздел Татиай, включающий 10 ката с партнёром: 7 с тати и 3 с вакидзаси. Этот последний набор техник был разработан и добавлен к техническому арсеналу школы мастером Кобута Саганэ незадолго до периода Мэйдзи.

Омотэ но Маки:
 Инадзума;
 Осинуки;
 Ёкэми;
 Маварикакари;
 Мунэ но катана;
 Цука хадзуси;
 Цукитомэ;
 Сиранмай;
 Нигэми;
 Оитати;
 Тёдзё.

Коран но Маки:

 Тати вадза:
 Тогосэцу (Катана аигири);
 Мидзу Кагами;
 Модзири тати;
 Сатэцу;
 Утэцу;
 Фудзисан;
 Мацу кадзэ;
 Ё Араси.
 Сувари вадза:
 Интэнгири;
 Ётэнгири;
 Цуки Кагэ но Тати;
 Хитё;
 Мёи;
 Муракомо.

При выполнении техник Тамия-рю Иайдзюцу следует уделять внимание даже самым незначительным деталям. Кроме того, не следует забывать о «благородстве» и «красоте», которые должны присутствовать во всех движениях. Особенно важным это считалось во времена периода Эдо и именовалось как «Благородство школы Тамия».

Генеалогия 
Линия передачи традиций школы Тамия-рю выглядит следующим образом:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 Цумаки Нобухира Мотоморо;
 ;
 Цумаки Атака Гэнсэй;
 ;
 ;
 ;
 Цумаки Кадзуо Гэнва;
 , брат Кадзуо.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тамия-рю Иайдзюцу США 

Боевые искусства Японии